Kalendarz balijski – tradycyjny balijski kalendarz, nadal używany do określania przede wszystkim dni świątecznych. W istocie składa się w dwóch odrębnych systemów: 210-dniowego roku, nazywanego Pawukon, składającego się z 6 miesięcy po 35 dni oraz lunarnego roku Sasih (Saka), składającego się z 12 miesięcy.

Pawukon 
Rok Pawukon składa się z dziesięciu cykli o różnej liczbie dni, biegnących równolegle:
 ekawara – cykl 1-dniowy
 dwiwara – cykl 2-dniowy
 triwara – cykl 3-dniowy
 caturwara – cykl 4-dniowy
 pancawara – cykl 5-dniowy
 sadwara – cykl 6-dniowy
 saptawara – cykl 7-dniowy
 asatawara – cykl 8-dniowy
 sangawara – cykl 9-dniowy
 dasawara – cykl 10-dniowy
Każdy dzień każdego cyklu posiada własną nazwę. Różne kombinacje nazw dni w poszczególnych cyklach wyznaczają dni świąt. W praktyce najważniejsze są cykl 3-, 5- i 7-dniowy. Cykl 3-dniowy triwara wyznacza dni targowe (wypadające co trzy dni w danej wsi). Dzień, w którym zbiegają się cykle pancawara i saptawara (co 35 dni), a także sadwara i saptawara (co 42 dni) jest traktowany jako świąteczny. Dotyczy to również sytuacji, gdy ostatni dzień cyklu 3-dniowego triwara zbiega się z ostatnim dniem cyklu 5-dniowego (pancawara), a więc co 15 dni

Sasih 
Każdy z dwunastu miesięcy kalendarza zaczyna się w dzień nowiu księżyca, zwany tilem. Święta wyznaczane za pomocą tego systemu wypadają zazwyczaj w tilem lub podczas pełni księżyca purnama. Tego kalendarza używa się do ustalania Nyepi, balijskiego Nowego Roku oraz corocznych świąt danej świątyni, zwanych odalan.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz Pawukon online 
  

Hinduizm balijski
Kalendarze

de:Pawukon-Kalender